Der Name Davao (Philippinisch: Dabaw) ist in verschiedenen geographischen und politischen Bezeichnungen vertreten, die mit der Insel Mindanao im Süden der Philippinen in Verbindung stehen.

Zumeist wird der Begriff allerdings mit der Stadt in Verbindung gebracht.

Er steht somit für:

die Davao-Region,
die Provinz Davao del Norte,
die Provinz Davao del Sur,
die Provinz Davao Oriental,
die Stadt Davao, siehe Davao City
die Metropolregion Davao
den Golf von Davao,
den Davao (Fluss)